William H. Mackie, Amerikaans componist
 William Mackie (1799-1860), Brits magistraat en pionier in West-Australië
 William Mackie (1856-1932), Schots arts en geoloog